Университе́т (, ) — 15-я станция Харьковского метрополитена, расположена под площадью Свободы на Салтовской линии между станциями Исторический музей и Пушкинская. Соединена переходом со станцией «Госпром» Алексеевской линии. Выходы к улице Сумской, проспекту Независимости и площади Свободы. Одна из трёх станций в Харьковском метрополитене, имеющих два этажа. Как и на станции «Научная», второй этаж в настоящее время закрыт для входа (первоначально один из балконов служил подземным переходом под площадью).

История 

Станция колонного типа, мелкого заложения. Введена в эксплуатацию 11 августа 1984 года как «Дзержинская» — по названию площади Дзержинского, под которой она располагалась. Своё новое название станция получила 27 августа 1991 года благодаря расположенному рядом Харьковскому государственному университету, а также была демонтирована металлическая композиция с бюстом Ф. Э. Дзержинского (в честь первоначального названия), которая располагалась на стене над эскалаторами при входе на платформу.

Памятники на станции

Памятник метростроевцу 
В начале августа 2009 года в вестибюле станции «Университет» к 24-летию окончания её строительства был открыт Памятник метростроевцу, сразу прозванный «железным дровосеком». Памятник представляет собой сделанного из обрезков металла и рессор пронзённого рельсом постконструктивистского «рабочего» в оранжевой строительной каске. По мнению Сергея Мусеева (тогда — Начальника метрополитена), скульптура «символизирует тяжкий труд метрополитеновцев, которые годами трудятся под землёй». По мнению же некоторых пассажиров, этим персонажем «только детей пугать». Демонтирован 3 февраля 2010 года, а с ноября 2010 года располагается на ул. Рождественской, 29, возле Управления Харьковского метрополитена.

Памятник к 2011 году 
На станции был установлен символ 2011 года по китайскому календарю кролик/заяц высотой в три метра и диаметром в полтора. Простоял до рождественских праздников, его можно было потрогать и сфотографироваться на его фоне. Во избежание вандализма охранялся одним человеком. После демонтажа зайца передали в детский дом.

Памятник Святой Татьяне 
25 января 2011 года, по инициативе депутата Харковского городского совета Максима Мусеева (сына погибшего генерального директора метрополитена), в вестибюле станции был установлен бронзовый лик Св. Татьяны, покровительницы студентов.

Галерея

Примечания

Литература 
 Харьков: Архитектура, памятники, новостройки. Путеводитель / [Сост. А. Ю. Лейбфрейд, В. А. Реусов, А. А. Тиц].- Х.: Прапор, 1985. — 151 с, ил.

Ссылки 
 «Университет» на официальном сайте ГП Харьковский метрополитен
 Станция «Университет» на сайте «Мир метро» (описание и фотографии)
 Как звучит музыка метро, показал оркестр Харьковской филармонии…
 Алексеевская линия метро в Харькове планировалась наземной

Станции Харьковского метрополитена
Салтовская линия метрополитена
Колонные станции мелкого заложения
Станции метрополитена, построенные в 1984 году